Толстун:

 Толстун, Полина Николаевна (род. 1985) — актриса театра и кино.
 Толстун Палласа — вид кузнечика, утративший способность прыгать.